Дифференцирование в алгебре — операция, обобщающая свойства различных классических производных и позволяющая ввести дифференциально-геометрические идеи в алгебраическую геометрию. Изначально это понятие было введено для исследования интегрируемости выражений в элементарных функциях алгебраическими методами.

Кольцо, поле, алгебра, оснащённые дифференцированием, называются дифференциальным кольцом, дифференциальным полем, дифференциальной алгеброй, соответственно.

Определение 
Пусть  — алгебра над кольцом . Дифференцирование алгебры  — это -линейное отображение , удовлетворяющее тождеству Лейбница:
 

В более общем случае дифференцирование коммутативной  со значениями в -модуле  — это -линейное отображение , удовлетворяющее тождеству Лейбница. В этом случае  называют дифференциальным модулем над  Множество всех дифференцирований со значениями в  обозначается  (, ) и является -модулем. Функтор  является представимым, его представляющий объект обозначается  или  и называется модулем кэлеровых дифференциалов.  является начальным объектом в категории дифференциальных модулей над , то есть существует такое дифференцирование , что любое дифференцирование  пропускается через :

Свойства 
 имеет естественную структуру алгебры Ли: .

Любое дифференцирование является дифференциальным оператором первого порядка (в смысле коммутативной алгебры). Более того, если  — алгебра с единицей, то для любого -модуля  выполнено:
 ,
где  — модуль дифференциальных операторов 1 порядка из  в .

 является функтором из  в .

Градуированное дифференцирование 
Для -градуированной алгебры  с градуировкой элемента , обозначаемой , аналогом дифференцирования являются градуированные дифференцирования, порождённые однородными отображениями  степени , удовлетворяющими следующему градуированному тождеству Лейбница ():
 

Если , то градуированные дифференцирования совпадают с обычными. Если , то их обычно называют супердифференцированиями. Супердифференцирования образуют супералгебру Ли относительно суперкоммутатора:
 .

Примерами супердифференцирований являются внешнее и внутреннее дифференцирование на кольце дифференциальных форм.

Литература 
 .
 .

Дифференциальная алгебра